Legio III Augusta
 Legio III Gallica
 Legio III Parthica
 Legio III Italica